Die Grand Finals der Players Tour Championship 2010/11 waren ein Snookerturnier, das zwischen dem 16. und 20. März 2011 in der irischen Hauptstadt Dublin ausgetragen wurde.

Teilnahmeberechtigt waren 24 Spieler, die bei den zwölf vorherigen Turnieren der PTC-Serie am meisten Preisgeld gewannen. Bedingung war zudem die Teilnahme an mindestens der Hälfte der Turniere, drei im Vereinigten Königreich und drei in Europa. Die acht Spieler mit dem meisten Preisgeld erhielten zunächst ein Freilos und starteten erst im Achtelfinale. Gespielt wurde im K.-o.-Modus mit dem Ausspielziel Best-of-7 (also vier Frames zum Spielgewinn).

Sieger wurde der Engländer Shaun Murphy, der das Turnier im Finale gegen seinen Landsmann Martin Gould gewann.

Preisgeld und Weltranglistenpunkte

Endrunde

Qualifikation 
Die Qualifikation erfolgte über die Preisgeldrangliste der vorherigen 12 PTC-Turniere.

Einzelnachweise 

Grand Finals
Billardturnier in Dublin

zh:2010-2011斯诺克球员巡回赛#总决赛